Apol·lòfanes d'Antioquia, filòsof estoic grec del 
 Apol·lòfanes d'Atenes, poeta de l'antiga comèdia àtica del 
 Apol·lòfanes de Cízic, polític mediador entre perses i espartans el 
 Apol·lòfanes de Selèucia, metge de l'antiga Grècia del 
 Apol·lòfanes Sòter, rei indo-grec del Panjab Oriental del